Lucina –  dea della mitologia romana di origine etrusca
 Lucina – nome proprio di persona italiano femminile
 Lucina di Roma – santa romana
 146 Lucina – asteroide della Fascia principale
 Giunone Lucina – epiteto della dea Giunone
 Lucina – personaggio del ciclo carolingio
 Lúčina – comune della Slovacchia nel distretto di Prešov

Altro
 San Lorenzo in Lucina – basilica di Roma.
 San Lorenzo in Lucina – titolo cardinalizio